Eilbert ist der Name von

 Eilbertus von Köln, Mönch, Goldschmied und Emailmaler (Emailleur)
 Egilbert von Minden (Eilbert oder Egilbert von Minden; † 1080), ab 1055 Bischof von Minden

Siehe auch: Egilbert